Spa steht für:

 Spa (Gesundheit), Wellnesseinrichtungen
 Spa (Belgien), Kurstadt in Belgien
 Circuit de Spa-Francorchamps, Rennstrecke in Belgien
 Spa (Krater), Krater auf dem Asteroiden (951) Gaspra
 Spa (Mineralwasser), belgisches Mineralwasser aus Spa

Spa ist der Familienname folgender Personen:

 Linda Spa (* 1968), österreichische Musikerin, siehe Tangerine Dream

SPA ist die Abkürzung für:
 Offizielles Spediteur-Adressbuch
 sanus per aquam (lat. für: Gesund durch Wasser)
 S-band Power Amplifier
 Sales and Purchase Agreement, Kaufvertrag über Unternehmen bzw. Unternehmensbeteiligungen
 Saudi Press Agency, saudi-arabische Nachrichtenagentur
 Schulitz Architekten
 Scintillation Proximity Assay, ein biochemischer Nachweis für Protein-Protein-Interaktionen
 Secure Password Authentication, ein Authentifizierungsverfahren für Rechnernetze, siehe NTLM
 Shared Peripheral Area
 Sierra Pacific Airlines, eine amerikanische Charterfluggesellschaft nach ihrem ICAO-Code
 Signal Processor Assembly
 Simple Power Analysis, kryptoanalytische Methode, siehe Seitenkanalattacke
 Single Packet Authorization
 Single-Page-Webanwendung
 Single Pilot Aircraft, internationale Bezeichnung für Flugzeuge, die von einem einzigen Piloten geflogen werden dürfen
 Socialistische Partij Anders, sozialdemokratische Partei in Flandern
 Sociedade Portuguesa de Autores, portugiesische Verwertungs- und Urheberschutzgesellschaft
 Società Ligure Piemontese Automobili, ehemaliger italienischer Automobil- und Motoren-Hersteller
 Software Product Assurance
 Software Publishers Association
 Sozialistische Partei Amerikas
 Sozialpädagogische Assistenz oder auch Sozialpädagogische Assistenz, Ausbildungsberuf in Deutschland
 space, Dreibuchstabenabkürzung für Leerzeichen
 Space Processing Application
 Spanien, UNDP-Code
 Spartanburg-Downtown, SC, USA (IATA-Code des internationalen Flughafens)
 Special Protection Area, englische Bezeichnung für ein Europäisches Vogelschutzgebiet nach der Vogelschutzrichtlinie
 Spinalanästhesie
 Studebaker Pierce Arrow Truck Company, SPA Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
Sudanese Professionals Association, gewerkschaftliche Bewegung im Sudan
 Surfactant Protein A, ein Protein aus der Lunge
 Swiss Press Award,  höchstdotierter nationaler viersprachiger Medienpreis der Schweiz

spa steht für:
 Spanische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-2 und 639-3

SpA steht als Abkürzung für:
 Spondyloarthritis

S. p. A. (S.p.A., bzw. inoffiziell: SpA) steht als Abkürzung für:
 società per azioni, italienische Form der Aktiengesellschaft, siehe Aktiengesellschaft (Italien)

Siehe auch:

SPA